L'Assemblée du peuple est le nom donné à plusieurs chambres parlementaires :
 Assemblée du peuple d'Abkhazie, parlement monocaméral ;
 Assemblée du peuple de Corée du Nord, législature monocamérale ;
 Assemblée du peuple d'Égypte, chambre basse jusqu'en 2012 ;
 Assemblée du peuple de Syrie, parlement monocaméral.